Le mutu, une langue océanienne de Papouasie ;
 surnom de la Maison de la Mutualité

 Adrian Mutu, un footballeur roumain (1979 -).
 Wangechi Mutu, un artiste kényan (1972 -).